Les firbolgs sont une sous-race de semi-géants dans le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Description 

Les firbolgs ressemblent à des humains massifs de type nordique, et les mâles portent une épaisse barbe. Ils ont une grande force, une grande intelligence et des pouvoirs magiques.

Mode de vie 

Les firbolgs sont discrets et solitaires, n'appréciant pas vraiment le contact avec d'autres races civilisées à l'exception des druides, elfes et êtres féériques.

Ils vivent en colonies dans des forêts, des collines boisées ou des cavernes et surveillent leur territoire grâce à des tours de guet.

Ils vivent de chasse et de cueillette, mais en cas de disette, ils peuvent être contraints à attaquer des campements humains pour voler leur nourriture.

Religion 

Les firbolgs vénèrent la déesse Hiatea.

Créature de Donjons et Dragons